Ian Duncan (pilot) (1961), pilot de ral·lis kenyià.
 Ian Duncan (polític) (1973), polític escocès, eurodiputat pel Partit Conservador britànic.
 Ian Duncan (actor) (1975), actor sud-africà.